Détroit en anglais ;

Toponyme 
 , une île.

Personnalités 
 Brian Strait (1988-), est un joueur professionnel de hockey sur glace américain.
 George Harvey Strait (1952-), est un chanteur américain de musique country.
 Steven Strait (1986-), est un comédien, mannequin, chanteur et parolier américain.
 Viola Lynn Collins-Strait (1977-), actrice américaine.

Divers 
 Le Strait Pearl Plaza est un gratte-ciel de  construit en 2017 à Xiamen en Chine.

Patronyme anglais